Вале́ра (, ) — іспанське й ірландське прізвище.

Персоналії 
 Хосе Грегоріо Валера (XIX ст. — не раніш 1890) — президент Венесуели у 1878—1879 роках.
 Хуан Валера Еспін (* 1984) — іспанський футболіст, захисник.
 Еймон де Валера (1882—1975) — ірландський політик, автор Конституції Ірландії.
 Алексіс Родрігес Валера (* 1978) — кубинський і азербайджанський борець вільного стилю
 Антоніо-Марія Роуко-Валера (* 1936) — кардинал Католицької церкви. Архієпископ Мадридський.

Топоніми 
 Валера — Валера — місто у Венесуелі, столиця однойменного муніципалітету.
 Валера-Фратта — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, у провінції Лоді.

Інше 
 «Валера» — радянський художній фільм|

Див. також 
 Валерій

Іспанські прізвища
Ірландські прізвища